Николай Рустад Йенсен (; род. 15 апреля 1990 года) - норвежский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 
Родился в коммуне Берум. Игровую карьеру начал в «Стабеке», где играет до сих пор.

С 2012 года играет в сборной Норвегии.

Ссылки 
 Профиль на ФХМР
Хоккеисты с мячом Норвегии
Игроки сборной Норвегии по хоккею с мячом